Fernando Primo de Rivera y Sobremonte, militar espanyol.
 Miguel Primo de Rivera Orbaneja (1870 - 1930), dictador espanyol. Era nebot de Fernando.
 José Antonio Primo de Rivera (1903 - 1936), fundador de la Falange Española. Era fill de Miguel i germà de Pilar.
 Pilar Primo de Rivera y Sáenz de Heredia (1907 - 1991), cap de la Sección Femenina. Era filla de Miguel i germana de José Antonio.